Склянський Георгій Ігорович (при народженні Генріх Іцкович; 1939 —2007) — радянський і російський актор, режисер.
 Склянський Ефраїм Маркович (1892 —1925) — радянський військовий діяч.
 Склянський Яків Ілліч (нар. 1929) — радянський і американський кінооператор.
Слов'янські прізвища